Монастырская — женская форма русской фамилии  и топоним:
 Монастырская, Людмила Алексеевна (1946—2018) — советская и российская актриса, актриса Шахтинского драматического театра, заслуженная артистка РСФСР (1982).
 Монастырская, Людмила Викторовна (род. 1975) ― украинская оперная певица (сопрано), народная артистка Украины.

Россия 
 Монастырская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Монастырская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Монастырская — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Монастырская — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Монастырская — село в Сямженском районе Вологодской области.
 Монастырская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Монастырская — деревня в составе городского округа Киров Кировской области.
 Монастырская — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Монастырская — река в Крыму, правая составляющая Чурюк-Су.

См. также 
 Монастырская волость (значения)
 Монастырская улица
 Монастырский
 Монастырское
 Монастырек
 Монастырок
 Монастырка